Кислино — деревня в составе сельского поселения «Село Троицкое» Жуковского района Калужской области России.

География 
Деревня расположена на берегу реки Протвы. Неподалёку находится самый высокий водопад Калужской области (4 метра) — Калужская «Ниагара».

История 
До революции деревня входила в состав Троицкой волости Тарусского уезда Калужской губернии.

Население

Известные люди 
В деревне родился русский композитор и музыкальный писатель Н. Ф. Христианович.

Примечания 

Населённые пункты Жуковского района (Калужская область)